Naibel ist ein friesischer Ortsname:

 Nebel (Amrum)
 Niebüll